Janvry (Essonne)
 Janvry (Marne)